Самара — топоним, а также многозначный термин.


Населенные пункты 
 Самара — город в России, областной центр.
Самара — городской округ Самары.
 Самара — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области.

 Самара — село в Зиминском районе Иркутской области.
 Самара — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Самара — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Самара  — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Самара — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Самара  — село в Сумской области Украины.

Реки 
 Самара — река, приток Амура.
 Самара — река, приток Волги.
 Самара — река, приток Днепра.
 Самара  — река в Пермском крае.

Транспорт 
 «Самара» — российская авиакомпания.
 Самара — станция Куйбышевской железной дороги в городе Самара.
 Самара — локомотивное депо.
 Самара-Радица — железнодорожная платформа в Брянской области.
 Самара — фирменный пассажирский поезд РЖД на маршруте Самара — Санкт-Петербург.
 «Лада Самара» — семейство автомобилей ВАЗ.
 «Самара» — наименование подводной лодки К-295 «Дракон».

Спорт 
 «Самара» — российский женский баскетбольный клуб из Самары.
 «Самара» — российский мужской баскетбольный клуб из Самары.

Персоналии 
 Самара, Александр Юрьевич (род. 1963) — советский и украинский футболист.
 Самара, Валерий Николаевич (род. 1965) — советский и украинский гребец.
 Самара Морган — персонаж серии фильмов «Звонок» (см. Садако Ямамура).
 Самара — персонаж компьютерных игр Mass Effect 2 и Mass Effect 3.
 Уивинг, Самара (род. 1992) — австралийская актриса и фотомодель.

Другое 
Самара — халколитическая культура в Поволжье.
 26922 Самара — астероид, названный в честь города Самара.
 Самара — российский телесериал 2012 года.
 ГТРК Самара — телерадиокомпания.

См. также 

 
 
 Самари
 Самаритяне
 Самарская культура